Озенбашлы́ — фамилия.

Известные носители 
 Озенбашлы, Амет (1893—1958) — крымскотатарский писатель, драматург, общественный и политический деятель.
 Озенбашлы, Амет Ибрагимович (1907—1982) — советский крымскотатарский журналист.
 Озенбашлы, Сеит-Абдулла (1867—1924) — крымскотатарский писатель, драматург, музыкант.